Dino Abbrescia – attore italiano
 Francesco Saverio Abbrescia – prete e poeta italiano

 Di Cagno Abbrescia – famiglia barese
Simeone Di Cagno Abbrescia – imprenditore e politico italiano